Pau-santo é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Bursera graveolens
Guaiacum sanctum
Bulnesia sarmientoi
Guaiuacum officinale
Kielmeyera petiolaris
Mahurea speciosa
Kielmeyera coriacea
Kielmeyera speciosa
Machaerium violaceum
Kielmeyera  variabilis
Zollernia illicifolia
Zollernia paraensis
Brosimum discolor
Brosimum guianense
Swartzia tomentosa
Cabralea canjerana

Desambiguação